Timmertjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Timmertjärnet, sjö i Dals-Eds kommun, 
Timmertjärnen (Karlanda socken, Värmland), sjö i Årjängs kommun,  (1,3 ha)
Timmertjärnen (Silbodals socken, Värmland), sjö i Årjängs kommun,  (4,9 ha)
Timmertjärnen, Jämtland, sjö i Strömsunds kommun, 
Timmertjärnen (Burträsks socken, Västerbotten), sjö i Skellefteå kommun,  (5,32 ha)
Timmertjärnen (Norsjö socken, Västerbotten), sjö i Norsjö kommun, 
Lill-Timmertjärnen, sjö i Arvidsjaurs kommun,  (4,34 ha)
Timmertjärnen (Arvidsjaurs socken, Lappland, 727728-163478), sjö i Arvidsjaurs kommun, 
Timmertjärnen (Arvidsjaurs socken, Lappland, 727924-166312), sjö i Arvidsjaurs kommun,  (23,5 ha)
Timmertjärnen (Arvidsjaurs socken, Lappland, 728987-165030), sjö i Arvidsjaurs kommun,  (8,7 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn